Castor Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Castor Township (Madison County, Missouri)
 Castor Township (Stoddard County, Missouri)